Le Championnat du monde de Superbike 2022,  saison organisée par la Fédération Internationale de Motocyclisme, se dispute sur douze manches du 9 avril au 20 novembre 2022 en Océanie, Asie, Europe et Amérique du Sud.

Toprak Razgatlıoğlu défend son titre acquis en .

Week-end type de la saison 
Un week-end de grand prix comporte trois courses. Deux courses d'une longueur comprise entre 90 et 110 km (R1 et R2) et une course sprint d'une longueur de 10 tours (SR).

Faits marquants de la saison 
Toprak Razgatlıoğlu devient le troisième pilote de l'histoire du Superbike à réaliser un hat-trick (ou coup du chapeau), c'est-à-dire remporter les trois courses lors d'un même week-end, en dominant les trois courses à Donington. Depuis la mise en place de ce format en 2019, les deux seuls autres pilotes à avoir réalisé un hat-trick sont Álvaro Bautista et Jonathan Rea.

Lors de la 7 manche, en France, sur le circuit de Magny-Cours, Toprak Razgatlıoğlu et Jonathan Rea ont effectué le même temps lors des qualifications. Tous les deux ont réalisé un chrono de 1’36.354. La pole a été attribuée à Jonathan Rea car son deuxième meilleur tour était plus rapide que celui de Toprak Razgatlıoğlu.

Lors de la Course 2 à Magny-Cours, Jonathan Rea fait tomber Álvaro Bautista en effectuant un dépassement, les commissaires jugent que Rea est fautif et il doit effectuer une pénalité de tour long (long lap penalty).

La 900 course de l'histoire du Superbike se dispute lors de la Course 1 sur le circuit de Mandalika. Toprak Razgatlıoğlu remporte cette course.

Calendrier et résultats 
Le calendrier provisoire 2022 a été annoncé le 25 novembre 2021.

R1 = Course 1 ; SR = Superpole Race ; R2 = Course 2

Attribution des points

Classements

Pilotes

Légende

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel

2022
Superbike
Sport motocycliste en 2022